Ronald Antonio Curry (n. 1979), giocatore di football americano statunitense
Ronald Jay Curry detto Ron (1970-2018), cestista statunitense
Ronald Lee Curry detto Ron (n. 1993), cestista statunitense